Dit is een lijst van planetoïden 19401-19500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19401) - || 1998 ES11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (19402) - || 1998 EG14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (19403) - || 1998 FA1|| 18 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (19404) - || 1998 FO5|| 24 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (19405) - || 1998 FT8|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (19406) - || 1998 FM10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (19407) Standing Bear || 1998 FG11|| 25 maart 1998 || R. Linderholm
|-
| (19408) - || 1998 FM11|| 22 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (19409) - || 1998 FA12|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (19410) Guisard || 1998 FW14|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (19411) Collinarnold || 1998 FJ22|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19412) - || 1998 FC24|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19413) Grantlewis || 1998 FB30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19414) - || 1998 FP32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19415) Parvamenon || 1998 FC34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19416) Benglass || 1998 FM34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19417) Madelynho || 1998 FG40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19418) - || 1998 FL49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19419) Pinkham || 1998 FO49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19420) Vivekbuch || 1998 FB54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19421) Zachulett || 1998 FD56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19422) - || 1998 FV56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19423) Hefter || 1998 FD58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19424) Andrewsong || 1998 FH61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19425) Nicholasrapp || 1998 FW61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19426) Leal || 1998 FP65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19427) - || 1998 FJ66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19428) Gracehsu || 1998 FU66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19429) Grubaugh || 1998 FD69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19430) Kristinaufer || 1998 FO69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19431) - || 1998 FS70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19432) - || 1998 FL71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19433) Naftz || 1998 FG72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19434) Bahuffman || 1998 FD75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19435) - || 1998 FN75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19436) Marycole || 1998 FR76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19437) Jennyblank || 1998 FQ79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19438) Khaki || 1998 FF83|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19439) Allisontjong || 1998 FB91|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19440) Sumatijain || 1998 FN103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19441) Trucpham || 1998 FJ105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19442) Brianrice || 1998 FM106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19443) Yanzhong || 1998 FE109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19444) Addicott || 1998 FT109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19445) - || 1998 FE112|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19446) Muroski || 1998 FX113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19447) Jessicapearl || 1998 FD114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19448) Jenniferling || 1998 FJ122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19449) - || 1998 FE125|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19450) Sussman || 1998 FF125|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19451) - || 1998 FP125|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19452) Keeney || 1998 FX125|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19453) Murdochorne || 1998 FM126|| 28 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (19454) Henrymarr || 1998 FX127|| 25 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19455) - || 1998 FJ145|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (19456) Pimdouglas || 1998 HU5|| 21 april 1998 || ODAS
|-
| (19457) Robcastillo || 1998 HE6|| 21 april 1998 || ODAS
|-
| (19458) Legault || 1998 HE8|| 21 april 1998 || M. Bœuf
|-
| (19459) - || 1998 HM11|| 18 april 1998 || Spacewatch
|-
| (19460) - || 1998 HW13|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (19461) Feingold || 1998 HZ16|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (19462) Ulissedini || 1998 HE20|| 27 april 1998 || P. G. Comba
|-
| (19463) Emilystoll || 1998 HY29|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19464) Ciarabarr || 1998 HZ29|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19465) Amandarusso || 1998 HA32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19466) Darcydiegel || 1998 HQ34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19467) Amandanagy || 1998 HU39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19468) - || 1998 HO45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19469) - || 1998 HV45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (19470) Wenpingchen || 1998 HE52|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (19471) - || 1998 HK52|| 25 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (19472) - || 1998 HL52|| 27 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (19473) Marygardner || 1998 HE60|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19474) - || 1998 HJ80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19475) Mispagel || 1998 HA91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19476) Denduluri || 1998 HQ94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19477) Teresajentz || 1998 HB95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19478) Jaimeflores || 1998 HY96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19479) - || 1998 HG97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19480) - || 1998 HJ100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (19481) - || 1998 HX101|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (19482) Harperlee || 1998 HL102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (19483) - || 1998 HA116|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19484) Vanessaspini || 1998 HF121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19485) - || 1998 HC122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19486) - || 1998 HW122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19487) Rosscoleman || 1998 HO124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19488) Abramcoley || 1998 HW125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (19489) - || 1998 HL149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (19490) - || 1998 HC150|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (19491) - || 1998 HG153|| 24 april 1998 || LINEAR
|-
| (19492) - || 1998 JT || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (19493) - || 1998 JY1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (19494) Gerbs || 1998 KJ8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (19495) Terentyeva || 1998 KZ8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (19496) Josephbarone || 1998 KC32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (19497) Pineda || 1998 KN32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (19498) - || 1998 KG38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (19499) Eugenybiryukov || 1998 KR42|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (19500) Hillaryfultz || 1998 KF49|| 23 mei 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten